Boulevard de l'Europe est un odonyme utilisé pour désigner :
une voie à Brest ;
une voie à Joinville-le-Pont ;
Boulevard de l'Europe à Montfermeil ;
une voie à Mulhouse.
une voie à Nantes ;
une voie à Rouen ;
 Boulevard de l'Europe ou Route nationale 238, une voie rapide qui mène de Wavre à Ottignies en Belgique et le long de laquelle se situe le parc d'attractions Walibi Belgium.